

Cinema 
 La sirena (Русалка) – cortometraggio del 1910 diretto da Vasilij Michajlovič Gončarov

Fantascienza 
 La Sirena – astronave immaginaria dell'universo di Star Trek

Narrativa 
 La sirena – racconto lungo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1961)
 La sirena – romanzo di Camilla Läckberg (2008)

Teatro 
 La sirena – commedia in versi di Giuseppe Giacosa (1883)

Pagine correlate 
Sirena